Preusmjeri Nacrt:AN/SPY-1